Heroes & Villains () — другий студійний альбом американського продюсера Metro Boomin, випущений 2 грудня 2022 року лейблами Republic Records та Boominati. Альбом складається з 15 композицій, гостями стали John Legend, Future, Chris Brown, Travis Scott, 21 Savage, Young Nudy, Young Thug, The Weeknd, ASAP Rocky, Gunna, Don Toliver, Mustafa та Takeoff.

Список композицій

Примітки

Посилання 

Музичні альбоми 2022
Альбоми Metro Boomin